La guerra che verrà, ripubblicato come Il domani che verrà (Tomorrow, When the War Began) – romanzo di John Marsden
 Il domani che verrà - The Tomorrow Series (Tomorrow, When the War Began) – film del 2010 diretto da Stuart Beattie